Милена Харито (; 4 октября 1966, Тирана) — албанский политик, общественный и государственный деятель, министр инноваций и государственного управления Республики Албания. Доктор наук в области коммуникационных и информационных технологий.

Биография 
В 1989 году окончила факультет социальных наук Тиранского университета, позже работала научным сотрудником Института информационных технологий. В 1991 году переехала из Албании во Францию.

В 1993 году успешно окончила аспирантуру в области коммуникаций и информационных технологий Университета Пьера и Марии Кюри, четыре года спустя получила докторскую степень.

С апреля 1991 по сентябрь 1992 года работала в частном предприятии, специализирующимся в области информационных технологий. После получения докторской степени была нанята крупнейшим европейским телекоммуникационным научно-исследовательским центром, CNET, France Télécom (Париж).

Политик. Член Социалистической партии Албании.

В 2013 году была избрана депутатом Народного собрания Албании, в том же году была назначена министром инноваций и государственного управления в правительстве Эди Рамы.

Замужем, имеет двоих детей. Свободно владеет французским, английским и итальянским языками.

Награды 
 Орден «За заслуги» (Франция)

Примечания

Ссылки 
 Minister of Innovation and Public Administration

Депутаты Народного собрания Албании (2013—2017)
Доктора наук
Выпускники Тиранского университета
Министры инноваций Албании
Женщины-политики Албании
Члены Социалистической партии Албании